PDE1C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 709 амінокислот, а молекулярна маса — 80 760.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну, іонами металів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки